Palästinaverein steht für
Deutscher Palästinaverein, 1877 gegründet
 Palästinaverein der Katholiken Deutschlands, 1885 gegründet, 1895 Zusammenschluss zum Deutscher Verein vom Heiligen Lande